Яценков — русская фамилия.

Известные носители 
 Яценков, Григорий Максимович (1778—1852) — петербургский переводчик и издатель; цензор Санкт-Петербургского цензурного комитета (1804—1820).
 Яценков, Николай — писатель и переводчик XVIII века.

См. также

Примечания